Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Anders Järryd e Hans Simonsson che hanno battuto in finale Peter Fleming e Johan Kriek 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (secondo turno)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (Campioni)
 Peter Fleming /  Johan Kriek (finale)
 Brian Gottfried /  Tomáš Šmíd (semifinali)

 Heinz Günthardt /  Ferdi Taygan (secondo turno)
 Mark Dickson /  Jan Gunnarsson (semifinali)
 Eric Fromm /  Shlomo Glickstein (secondo turno)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1983